В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Лесті Аллен і Енн Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Елізабет Смайлі 6–4, 5–7, 6–2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)

 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas